Ioncu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Teofil Ioncu (1885–1954), politician moldovean și român, membru al Sfatului Țării.
 Ovidiu Ioncu (n. 1966), cântăreț român.